Tubulanidae är en familj av djur. Tubulanidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Tubulanidae finns 59 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Tubulanidae